Кочевник:
 Кочевник — человек, временно или постоянно ведущий кочевой образ жизни. 
 «Кочевник» — казахстано-американо-российский фильм, 2005 года.

См. также 
 Кочевники Савояры — советский вокально-инструментальный ансамбль.